Bonjour Tristesse steht für:

 Bonjour tristesse (Roman), Roman von Françoise Sagan (1954)
 Bonjour Tristesse (Film), US-amerikanischer Spielfilm (1958)
 Bonjour Tristesse (Gebäude), Wohnhaus in Berlin (1983)
 Bonjour Tristesse (Hörspiel), deutsches Hörspiel (2022)

Siehe auch:
 Tristesse